Катака́на (, «рубчаста абетка») — японська складова абетка кана. Її знаки походять від складових частин китайських ієрогліфів. Сьогодні використовується переважно для запису запозичених слів європейського походження, іншомовних власних назв (країни, імена тощо), та термінів, еквіваленти яких відсутні у японській мові.

Походження 

Катакана походить від манйоґани — системи писемності, що виникла у 5 столітті, в якій японські слова записувалися схожими за звучанням китайськими ієрогліфами. Знаки катакани — це складові частини китайських ієрогліфів. Зліва на малюнку показаний процес трансформації знаків катакани. Зокрема знак カ (ка) походить від лівої частини однозвучного ієрогліфа 加 («додавати»).

Катакана кірідзі

Стандартна катакана 
Таблиця показує знаки катакани разом із їхнім складовим відображення у кирилиці за системою Є. Д. Поліванова в український транскрипції. Знаки абетки, виділені червоним, сьогодні майже не використовуються. Загалом існує 47 базових знаків катакани і 104 основних поєднання.

Розширена катакана 
Ці знаки є додатком для традиційної катакани. Вони покликані точніше віддзеркалювати транскрипцію слів іншомовного походження.

Порядок написання 
В наведеній нижче таблиці показано порядок написання штрихів кожного символу катакана. Вона впорядкована в традиційний спосіб, починаючи з верхньої правої частини і читається вниз по стовпцям. Номери і стрілки показують  і напрям цих штрихів, відповідно.

Катакана в Юнікоді 
В Юнікоді катакана стандартного розміру займає кодові позиції з U+30A0 по U+30FF  :

Існує також різновид катакани половинчатого розміру. Його кодові позиції з U+FF65 по U+FF9F.  (U+FF61-U+FF64 є знаками пунктуації):

Коди з 32D0 по 32FE позначають знаки катакани у колах. Однак знак ン (н) відсутній

Див. також 
 Японська мова
 Хіраґана
 Ієрогліфи (Японія)

Посилання 
 Українсько-японський словник онлайн

Японська мова
Кана
Письмо